Ahn je priimek več znanih ljudi:

 Friedrich Ahn, nemški slavist
 Philip Ahn, ameriški igralec
 Viktor An (rojen Ahn Hyun Soo/안현수), južnokorejsko-ruski hitrostni drsalec